Ла-Жубодьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 55 км на схід від Нанта, 45 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ла-Жубодьєр, Андрезе, Бопрео, Ла-Шапель-дю-Жене, Жесте, Жалле, Ле-Пен-ан-Мож, Ла-Пуатвіньєр, Сен-Фільбер-ан-Мож i Вільдьє-ла-Блуер було об'єднано в новий муніципалітет Бопрео-ан-Мож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1258,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Жубодьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Жубодьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Жубодьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара